Ая́тское (ранее — Аятская слобода) — старинное уральское село в Невьянском городском округе Свердловской области России.

Население 
Долговременная динамика численности населения:

География 
Село Аятское расположено на реке Аяти, на восточных склонах Уральских гор, к северу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 38 км к востоку от районного и окружного центра — города Невьянска. Село со всех сторон окружено лесом.

Рядом с населённым пунктом пролегает шоссе местного значения Невьянск — Реж. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 43 км. Ближайшие населённые пункты — Киприно, Корелы, Пьянково и Шайдуриха.

История 
Аятская слобода была основана при речке Аяти в 1669 году по указу верхотурского воеводы Фёдора Большого Григорьевича Хрущова крестьянским садчиком Фролкой Араповым, который и стал первым её приказчиком. В 1681 году слобода была укреплена: поставлен рубленый острог с высотой стен в две сажени, с пятью башнями шестисаженной вышины. Вокруг острога был вырыт ров с надолбами и рогатками.

В 1704 году крестьяне Аятской слободы и всех её деревень были приписаны к Невьянскому заводу Никиты Демидова.

Село было центром Аятской волости. В 1869 году в селе имелась одна церковь, волостное правление и три торжка. Население на этот год состояло из 555 мужчин и 611 женщин, проживавших в 136 дворах.

Инфраструктура 
В селе есть православная церковь «Во Имя Святой Троицы», работают клуб с библиотекой, фельдшерский пункт, почта и продуктовый магазин.

Добраться до села можно на автобусе из городов Невьянска и Режа.

Промышленность 
 ООО «Коневское»
 ООО «Аятлес»
 ЗАО «Аятское»
 КФХ Степанова
 КФХ Лялина
 КФХ Кучумова.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа